Gelker ist der Familienname von

 Dorothea Gelker (* 1958), deutsche Malerin
 Monika Gelker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen